Мон-рас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 12,23 км². Население — 1821 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны